Potato River ist der Name folgender Gewässer:

in Kanada:
 Potato River (Lac la Ronge), Zufluss des Lac la Ronge, Saskatchewan

in den Vereinigten Staaten:
 Potato River (Bad River), Nebenfluss des Bad River, Wisconsin
 Potato River (Fishhook River), Zufluss des Fishhook Lake, Minnesota
 Potato River (Oberer See), Zufluss zum Oberen See, Michigan